Мишнёв — фамилия, предположительно происходит от евр. мишна; имеет женскую форму Мишнёва. Известные носители:
 Мишнёв, Борис Фёдорович (род. 1951) — советский и латвийский учёный.
 Мишнёв, Дмитрий Александрович (род. 1994) — украинский футболист.
 Мишнёв, Леонид Михайлович (1955—2021) — российский стоматолог ортопед, заслуженный работник высшей школы РФ, автор 6 учебников по ортопедической стоматологии, профессор СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.